

Cinema 
La paura, film diretto da Roberto Rossellini (1954), tratto dal racconto Paura di Stefan Zweig
La paura (Strah), film diretto da Matjaž Klopčič (1974)

Letteratura

Romanzi 
La paura, romanzo di Piero Gadda Conti (1970) vincitore del Premio Bagutta
La paura (Pengemannen, 2009), romanzo di Anne Holt; Torino, Einaudi, 2017

Racconti 
La paura, racconto di Federico De Roberto del 1921
La paura (), racconto di Anton Čechov del 1892

Fumetti 
La paura, 1º volume a fumetti della saga le Cronache del Mondo Emerso di Licia Troisi

Pagine correlate 
Paura (disambigua)